Peucedanum aegopodioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Seidel. Peucedanum aegopodioides ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
aegopodioides